Conteúdo Explícito, Pt. 1 é o segundo álbum de estúdio do Cacife Clandestino, lançado em  pela Medellin Records.

Tracklist
Créditos adaptados pela conta oficial do Cacife Clandestino no YouTube.

Créditos
Créditos adaptados pela conta oficial do grupo no YouTube.

Felp22 – letra, intérprete
Diegão77 – letra, intérprete
Terror dos Beats – instrumental, mixagem
Israel Rebouças – instrumental
Arthur Luna – mixagem, masterização
Vinicius Correia – design da capa
Alexandre Woloch – foto da capa
Kayke Beats – instrumental
Jnr Beats – instrumental
Luccas Carlos – intérprete
WC Beats – instrumental
Reis do Nada – intérprete, letra
Laurinho Linhares – instrumental
Neo Beats – instrumental
Rany Money – letra, intérprete
Cert – letra, intérprete
Chino – letra, intérprete

Álbuns de hip hop
Álbuns de rap
Álbuns de 2016